Six Feet Under (Six pieds sous terre au Québec)  est une série télévisée américaine (2001-2005).
 Six Feet Under est un groupe de death metal américain.

Voir aussi